Лос Техокотес има више значења:

 Лос Техокотес (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Техокотес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Техокотес (Хуарез Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Техокотес (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Техокотес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Техокотес (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Техокотес (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику